Чемпионат Европы по кёрлингу 1998 состоялся в городе Флимс (Швейцария) с 5 по 12 декабря 1998 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 18 мужских и 14 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Шотландии; третье место заняла сборная Норвегии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 7-й раз в своей истории) сборная Германии, победив в финале сборную Шотландии; третье место заняли сборная Дании.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в мужском и женском чемпионатах мира 1999. Квалификацию получали команды, занявшие первые 7 мест.

Мужчины

Итоговая классификация (мужчины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 1999; на чемпионате Европы 1999 примут участие в турнире группы A.
 На чемпионате Европы 1999 примут участие в турнире группы А.

Женщины

Итоговая классификация (женщины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 1999; на чемпионате Европы 1999 примут участие в турнире группы A.
 На чемпионате Европы 1999 примут участие в турнире группы А.

Примечания 

1998
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1998 году
Декабрь 1998 года
кёрлинг